ZRK steht für:
 Zentrale Revisionskommission der SED
 Zentralschweizer Regierungskonferenz, siehe Regionalkonferenz (Schweiz) #Zentralschweizer Regierungskonferenz ZRK
 Zweckverband Raum Kassel

ŽRK, kurz für Ženski rukometni klub, „Handball-Klub“, ist Namensbestandteil folgender Frauen-Handballvereine:
 ŽRK Budućnost Podgorica, aus Podgorica, Montenegro
 ŽRK Vardar SCBT, aus Skopje, Mazedonien
 ŽRK Podravka Koprivnica, aus Koprivnica, Kroatien
 ŽRK Sinj, aus Sinj, Kroatien
 ŽRK Koka Varaždin, aus Varaždin, Kroatien
 ŽRK Zrinski Čakovec, aus Čakovec, Kroatien
 ŽRK Olimpija Ljubljana, aus Ljubljana, Slowenien
 ŽRK Knjaz Miloš, aus Miloš, Kroatien
 ŽRK Umag, Kroatien
 ŽRK Lokomotiva Zagreb, aus Zagreb, Kroatien
 ŽRK Trešnjevka, Kroatien
 ŽRK Osijek, aus Osijek, Kroatien
 ŽRK Sesvete Agroproteinka, Kroatien
 ŽRK Zamet, Kroatien
 ŽRK Metalurg, Nordmazedonien
 ŽRK Danilovgrad, aus Danilovgrad, Montenegro

Abkürzung